Mark IV oder Mark 4 steht für:

 Mark IV (Panzer), britischer Panzer
 Mark IV Industries, Automobilzulieferunternehmen
 Mark 4 (Kernwaffe), amerikanische Kernwaffe
 Winkelspiegel MK.IV, Beobachtungswinkelspiegel für Kampfpanzer
 The Mark IV, eine amerikanische Gesangsgruppe